Площадь Оборо́ны — название площадей в различных городах государств бывшего  СССР.

Россия 
 Площадь Обороны — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь Обороны — площадь в Ломоносове, Санкт-Петербург.

Украина 
 Площадь Обороны — площадь в Луганске.